«Орхезогра́фия», «Оркезогра́фия» () — сочинение о танце французского композитора Туано Арбо. Полное название — L’Orchésographie et traicté en forme de dialogue par lequel toutes personnes peuvent facilement apprendre & practiquer l’honneste exercice des dances («Орхезография — трактат о танце в форме диалога, с помощью которого каждый может легко изучить благородное искусство танца и практиковаться в нём»).

Создание 
Книга была опубликована в Лангре под именем Туано Арбо — анаграммой-псевдонимом автора (Жан Табуро) в 1589 году, за шесть лет до его смерти.

Содержание 
Трактат написан в форме диалога между учителем и молодым учеником. В отличие от итальянских аналогов, эта книга не предназначалась для модной светской аудитории, поэтому можно допустить, что трактат даёт нам точное представление о танцевальной культуре XVI века. Автор не делает разницы между социальными и постановочными танцами, приводит много описаний народных танцев, а также обычаев и манер сельских жителей, любопытных подробностей о местной географии и легендах.

Книга содержит и другие темы: защита танца и раздражение по отношению к кальвинистским реформаторам, которые танец порицали. В защиту танца автор ссылается на классическую и библейскую литературу и работы современников.

Арбо подчёркивает роль танца в жизни общества.

Издания и переводы 
 Orchésographie ou Traicté en forme de dialogue par lequel toutes personnes peuvent facilement apprendre & practiquer l’honneste exercice des dances. Langres: Jehan des Preyz, 1589. Il existe également une édition non datée, dans laquelle certains voient une pré-édition de 1588.
 Orchésographie, métode, et téorie en forme de discours et tablature pour apprendre à dancer, battre le tambour en toute sorte & diversité de batteries, jouer du fifre & arigot, tirer des armes & escrimer, avec autres honnestes exercices fort convenables à la jeunesse, affin d’estre bien venue en toute joyeuse compagnie & y monstrer sa dextérité & agilité de corps. Langres: Jehan des Preyz, 1596.
 Die Tänze des XVI. Jahrunderts und die alte französische Tanzschule vor Einführung der Menuett. Nach Jean Tabourot’s Orchésographie herausgegeben von Albert Czerwinski. Danzig: l’auteur, 1878.
 Orchésographie, par Thoinot Arbeau. Réimpression précédée d’une notice sur les danses du XVIe siècle, par Laure Fonta, Paris: F. Vieweg, 1888.
 Orchesography: a treatise in the form of a dialogue. Whereby all manner of persons may easily acquire and practice the honourable exercice of dancing. Now first translated from the original edition published at Langres, 1588, by Cyril W. Beaumont. Londres: C. W. Beaumont, 1925.
 Orquesografía: tratado en forma de diálogo; versión castellana del texto inglés traducido por Cyril W. Beaumont de la edición original publicada en Langres en 1588. Buenos Aires: Centurión, 1946.
 Orchesography: a treatise in the form of a dialogue. Whereby all may easily learn and practice the honourable exercice of dancing. Translated by Mary Steward Evans. New York: Kamin Dance, 1948.
 Orchesography. Translated by Mary Steward Evans. With a new introduction and notes by Julia Sutton and a new Labanotation section by Mireille Backer and Julia Sutton. New York: Dover, 1967.
 Orchesography: a Treatise in the Form of a Dialogue. Whereby all Manner of Persons may easily acquire and practice the honourable Exercice of Dancing. Now first translated from the original edition published at Langres, 1588, by Cyril W. Beaumont. New York: Dance Horizons, 1968.
 Orchésographie, par Thoinot Arbeau. Réimpression précédée d’une notice sur les danses du XVIe siècle, par Laure Fonta, Genève: Slatkine: 1970.
 Orchésographie, métode, et téorie en forme de discours et tablature pour apprendre à dancer, battre le tambour en toute sorte & diversité de batteries, jouer du fifre & arigot, tirer des armes & escrimer, avec autres honnestes exercices fort convenables à la jeunesse, affin d’estre bien venue en toute joyeuse compagnie & y monstrer sa dextérité & agilité de corps. Fac-similé: Genève: Minkoff, 1972.
 Die Tänze des XVI. Jahrunderts und die alte französische Tanzschule vor Einführung der Menuett. Nach Jean Tabourot’s Orchésographie herausgegeben von Albert Czerwinski. Hildesheim: Olms, 1980.
 Orchésographie, par Thoinot Arbeau. Réimpression précédée d’une notice sur les danses du XVIe siècle, par Laure Fonta. Fac-similé, Bologne: Forni, 1981.
 Orchésographie ou Traicté en forme de dialogue par lequel toutes personnes peuvent facilement apprendre & practiquer l’honneste exercice des dances. Facsimilé, Langres: Dominique Guéniot, 1988.
 Orchésographie ou Traicté en forme de dialogue par lequel toutes personnes peuvent facilement apprendre & practiquer l’honneste exercice des dances. Fac-similé, Paris: Klincksieck, 1995.

Ссылки 
 ОРКЕЗОГРАФИЯ, или Трактат о танце в форме диалога, с помощью которого каждый может легко изучить благородное искусство танца и практиковаться в нём, написанный Туано Арбо, жителем Лангра
 Павана из сборника Туано Арбо «Орхесография»

Танец XVI века
Книги XVI века
Появились в 1589 году
1589 год в Европе
1589 год в культуре и искусстве
Книги о танце
Книги 1589 года